Сезон 2009/10 — 18-й сезон белорусской Экстралиги. Он прошёл с 3 сентября 2009 по 24 февраля 2010 года. В турнире участвовали 14 клубов из Беларуси, Латвии и Украины. Чемпионом стала минская Юность.

Регулярный чемпионат

Плей-офф 

Лучший бомбардир — Олег Шафаренко (Шахтёр) (16 очков)
Лучший вратарь — Микка Окса (Шахтёр)

Ссылки 
 hockeyarchives.ru 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Хоккей с шайбой на Украине
Сезоны Белорусской экстралиги
Спорт в Белоруссии в 2009 году
Спорт в Белоруссии в 2010 году
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее
Спорт в Латвии в 2009 году
Спорт в Латвии в 2010 году